smallX - anteriormente tinyX - foi uma implementação do X Window System, baseado no servidor XFree86.

Ele foi criado como parte do projeto Small Linux e é usado atualmente também por MontaVistas pacote gráfico Linux para sistemas embarcados. Desde então, foi substituído com o KDrive xserver, ou o Freedesktop xserver, que é utilizada para testar o desenvolvimento futuro X, como extensão composta X e em cima do OpenGL.

Ver também
Small Linux
Damn Small Linux

Ligações externas
smallX website
Small Linux website

X Window System
Servidores X
Linux embarcado